Medium (lateinisch für „Mitte, Mittelpunkt“) steht für:

 M(edium), eine internationale Kleidungsgröße, siehe Konfektionsgröße
 Medium, alte lateinische Bezeichnung für die Marien-Glockenblume
 medium, in der Lebensmittelkunde ein Garzustand, siehe Garen #Garstufen bei Fleisch

 Medium – Nichts bleibt verborgen, US-amerikanische Fernsehserie (2004–2011)
 The Medium (Oper), Oper von Gian Carlo Menotti (1946)
 The Medium (Computerspiel), Videospiel von Bloober Team (2020)

In der Kommunikation:
 Medium (Grammatik), zwischen Aktiv und Passiv stehendes genus verbi
 Medium (Kommunikation), Sammelbezeichnung für Kommunikationsmittel und -konzepte
 Medium (Person), angeblich für außersinnliche Verbindungen befähigte Person
 Medium Magazin, deutsche Fachzeitschrift für Journalisten
 medium (Zeitschrift), ehemalige deutsche Medienzeitschrift (1971–1996)

In Naturwissenschaft und Technik:
 Ausbreitungsmedium, in der Physik eine Substanz oder eine Struktur, in der sich Wellen ausbreiten
 Dispersionsmedium, chemischer Stoff, der andere Stoffe aufnehmen kann, siehe Dispersion (Chemie)
 Filtermedium in der Prozesstechnik, siehe Filtration (Trennverfahren)
 Nährmedium, Nährlösung oder Nährboden für Organismen
 Speichermedium der IT, als Kurzform, siehe Datenspeicher
 Transportmedium in der exogenen Geologie, siehe Erosion (Geologie) #Physikalische Grundlagen
 Übertragungsmedium der IT, siehe Übertragungstechnik

Siehe auch:
 Das Medium
 Umweltmedium (ein Oberbegriff)

 Medien, Medio (Begriffsklärungen)